Говоркова, Татьяна Александровна:

 Говоркова, Татьяна Александровна (1900—1989) — советская актриса театра и кино.
 Говоркова, Татьяна Александровна (род. 17.12.1918) — советская художница.